Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Monte-Carlo Rolex Masters 2014 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byla francouzsko-srbská dvojice Julien Benneteau a Nenad Zimonjić, jejíž členové nestartují společně. Benneteau vytvořil osmý nasazený pár s krajanem Édouardem Rogerem-Vasselinem, s nímž vypadl ve čtvrtfinále po porážce od bratrů Branových. Spoluhráčem Zimonjiće se stal naturalizovaný Kanaďan Daniel Nestor. Dvojice hrála z pozice turnajových pětek, ale v semifinále ji zastavil také pár dvojčat Bryanových.

Deblový titul získala první dvojice světa Bob a Mike Bryanovi, kteří ve finále přehráli chorvatsko-brazilské turnajové trojky Ivana Dodiga s Marcelem Melem. Po rovnocenném zisku prvních dvou setů 6–3 a 3–6, rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem [10–8].

Bratři Bryanovi tak vyhráli pátý turnaj za sebou. Mike Bryan se stal prvním tenistou historie, který dosáhl na 100 titulů ve čtyřhře. Po dovršení této hranice uvedl: „Je úžasné dosáhnout trojciferného čísla. Je to velký milník říct, že už máte stovku.“ Jeho bratr zaostával o dva triumfy za ním.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (odstoupili)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014